Valentinus (gnostiek), gnostisch leraar en stichter van de sekte van de valentinianen
Valentijn (heilige), heilige die in Midden-Italië reeds in de 4e eeuw als martelaar werd vereerd, maar over wiens identiteit geen zekerheid bestaat.
 Paus Valentinus, paus gedurende circa 3 maanden in 827